Vladimír Kadlec ist der Name folgender Personen:

* Vladimír Kadlec (Pädagoge) (1912–1998), tschechoslowakischer Pädagoge
 Vladimír Kadlec (Basketballspieler) (* 1957), deutscher Basketballspieler
 Vladimír Kadlec (Eishockeyspieler) (* 1962), tschechoslowakischer Eishockeyspieler